Miejscowości w USA:
 Bronson – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Levy
 Bronson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Bronson – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Bronson – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
Gminy w USA:
 Bronson (ang. Bronson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Bronson (ang. Bronson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
Osoby:
 Charles Bronson (1921–2003) – aktor amerykański
Zespoły
 Bronson – włoski zespół muzyczny grający melodyjny hardcore